Saint Martinien peut désigner plusieurs saints des Églises chrétiennes :

 Martinien de Rome (), soldat romain affecté à la surveillance des détenus de la prison Mamertino à Rome ; célébré localement le 2 juillet. 
 Martinien de Milan, 17  évêque de Milan (423-435) ; célébré le 2 janvier par les Églises orthodoxes et localement le 29 décembre par l'Église catholique romaine.
 Martinien d'Athènes († 836), ascète originaire de Césarée de Palestine, mort à Athènes ; célébré localement le 13 février. 
 Martinien du Lac Blanc († 1483), higoumène (abbé) de la laure de la Trinité-Saint-Serge ; célébré localement le 12 janvier

Notes et références 

Saint catholique et orthodoxe